Кра́сная Гли́нка — топоним в России:
 
 Красная Глинка — внутригородской посёлок в городе Самаре.
 Красная Глинка — посёлок в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Красная Глинка — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.

См. также 
 СОК Красная Глинка — горнолыжный комплекс в Самаре.
 Красная Глинка (станция) — неработающая железнодорожная платформа Куйбышевской железной дороги.